Türmersturm heißen Türme früherer Stadtbefestigungen:

 Türmersturm (Herzogenaurach), in Herzogenaurach, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Türmersturm (Tauberbischofsheim), in Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg